Friendship Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Friendship Baptist Church (Washington, D.C.), NRHP-ID 04001236
 Friendship Baptist Church (Pasadena, Kalifornien), NRHP-ID 78000696